Villa Mühlberg steht für:

 Villa Mühlberg, anderer Name für Haus Mühlberg in Ohrdruf, Thüringen
 Villa Mühlberg (Potsdam) in Potsdam-Nauener Vorstadt